«Убежище» () — мистический триллер дуэта режиссёров Манса Марлинда и Бьёрна Стейна. Главные роли в фильме исполняют Джулианна Мур и Джонатан Рис-Майерс.

Сюжет 
Это триллер о женщине-психиатре, специализирующейся на случаях с множественными личностями. Именно о таком пациенте идёт речь — бродяге, подобранном на улице (он называет себя Адам), но с ярким и совершенно нестандартным переходом от одной личности к другой. Помочь ему берётся доктор Каролина Хардинг.

В личной жизни доктора Кары не всё гладко: её мужа убили какие-то хулиганы, она одна воспитывает дочь. Но главное, что после трагических событий в семье Кары, её вера в Бога и людей ослабла.

На основании психологических экспертиз доктора Кары Хардинг людям выносят смертные приговоры, ведь доктор Кара утверждает, что такого явления, как множественные личности, не существует. И вот отец Кары, также психиатр, показывает ей случай Адама. Кара пытается найти рациональное объяснение болезни своего подопечного и вылечить его, но также продолжает настаивать на своей теории. Однако глубже погружаясь в дело, находя новые подробности и сталкиваясь с новыми фактами, она приходит к неожиданным для себя выводам…

В ролях 
 Джулианна Мур — Кара Хардинг
 Джонатан Рис-Майерс — Дэвид / Адам / Уэсли
 Джеффри Демман — доктор Хардинг
 Фрэнсис Конрой — миссис Бернбург
 Бруклинн Пру — Сэмми
 Джеффри Джонс — офицер полиции

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в Питтсбурге, начиная с марта 2008 года. Дата релиза в США была установлена на февраль 2011 года, релиз в Великобритании — 9 апреля 2010 года.

Критика 
При выходе на широкий экран фильм был сразу же резко раскритикован. Майк Шеридан из Entertainment дал фильму две звезды из пяти, заявив: «Этот триллер отчаянно пытается заинтересовать (шокировать) аудиторию на каждом повороте событий, сценарист Майкл Куни сделал упор на звёзд — в унылой и тупой атмосфере фильма». Марк Харрисон из Den of Geek дал чуть более лестную оценку: «Мрачность… но по крайней мере хоть иногда чувствуешь остроту от всех этих резких движений, испытываешь испуг».

Лейтмотивом фильма является жесткий выбор между верой в Бога и магию и наукой. Так, подразумевается, что если верующий в Бога человек прибегает к помощи медицины в борьбе с болезнями, то одно это уже означает, что он «потерял веру», отрекся, — что не соответствует истине. Пастор, сделавший своим детям прививки во время страшной эпидемии, представляется как одержимый, жестокий и потерявший веру человек. А героиня-католичка пытается искать помощи у Повитухи, практикующей языческую магию.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 2008 года
Фильмы Монса Морлинда
Фильмы Бьёрна Стейна
Мистические фильмы 2000-х годов